Arizona Condors, een Amerikaanse voetbalclub uit Phoenix, Arizona
 Bakersfield Condors, een Amerikaanse ijshockeyclub uit Bakersfield, Californië
 Condors de Jonquière, een Canadese ijshockeyclub uit Jonquière, Québec
 Pittsburgh Condors, een Amerikaanse basketbalclub uit Pittsburgh, Pennsylvania
 Sittard Condors, een Nederlandse honkbal- en softbalvereniging uit Sittard-Geleen in de provincie Limburg
 De Condors (muziekgroep), een jaren '70 muziekgroep uit het  Brusselse

Zie ook 
 Condor (doorverwijspagina)